Clerget ist der Familienname von

 Axel Clerget (* 1987), französischer Judoka
 Hubert Clerget (1818–1899), französischer Maler

Siehe auch 
 den französischen Hersteller von Flugzeugmotoren Clerget-Blin
 die Zeche Clerget in Recklinghausen